L'édition féminine 2021 du tournoi de tennis de Strasbourg se déroule du 23 au  sur terre battue en extérieur à Strasbourg. Elle appartient à la catégorie WTA 250.

Faits marquants

Forfaits

Lauréates 
La tchèque Barbora Krejčíková remporte son  WTA en dominant en finale la roumaine Sorana Cîrstea. Elle avait en revanche déjà remporté 9 titres en double dames.
La paire Alexa Guarachi et Desirae Krawczyk remporte le double.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Strasbourg
 Saison 2021 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2021
Strasbourg
Tennis en France en 2021
Sport en France en mai 2021
Tennis en mai 2021